Суро́к Ме́нзбира, или тала́сский суро́к () — грызун семейства беличьих. Вид назван в честь русского зоолога М.А. Мензбира.

Область распространения необычно мала и охватывает только запад Тянь-Шаня.

Сурок Мензбира при длине тела от 40 до 45 см и среднем весе 2,5 кг является самым маленьким видом сурков. Отдельные крупные особи гималайского сурка могут, напротив, иметь длину до 70 см и достигать веса до 9 кг.

У сурка Мензбира очень маленькая область распространения по сравнению с другими видами сурков. Они селятся на крутых склонах с густым и хорошо сформированным растительным покровом. 

Сурок Мензбира классифицирован как самостоятельный вид из-за своей незначительной величины, характерного цвета меха, своеобразного призыва, который отличается от призыва других сурков, а также оригинального строения бакулюма (он почти прямой и не имеет на конце расширения).

Примечания

Литература 
 Dimitrij I. Bibikow: Die Murmeltiere der Welt. Westarp 1996. ISBN 3-89432-426-0
 Monika Preleuthner, Gerhard Aubrecht (Hrsg): Murmeltiere, Stapfia 63, Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz 1999, ISBN 3-85474-044-1

Сурки
Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1925 году
Мензбир